Le tournoi Netsuite Open 2014 est l'édition 2014 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 23 au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 70 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card, le champion des États-Unis Julian Illingworth. 

En finale, le  mondial Grégory Gaultier l'emporte face à Amr Shabana.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

Netsuite Open
Sport aux États-Unis en septembre 2014
Squash en 2014